Кубок Европы по пляжному футболу среди женщин 2018 — третий розыгрыш кубка Европы по пляжному футболу среди женщин. Турнир проводился с 6 по 8 июля 2018 года в Назаре, Португалия (несмотря на то, что Португалия не участвовала). В соревновании принимали участие шесть сборных, в том числе сборная России, которая провела первый матч в своей истории. Турнир пройдет одновременно со вторым этапом мужской Евролиги.

Участвующие команды 
  Англия
  Испания
  Швейцария
  Россия-дебют
  Чехия
  Нидерланды

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Турнир на beachsoccer.com
 Турнир на bsrussia.com
 Турнир на beachsoccer.ru

Кубки Европы по пляжному футболу
2018 год в спорте
Июль 2018 года
Женские спортивные соревнования